Thomson-Houston bezeichnet
die Thomson-Houston Electric Company aus den Vereinigten Staaten
deren Tochtergesellschaft British Thomson-Houston aus Großbritannien